Лос Гвајабитос има више значења:

 Лос Гвајабитос (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Гвајабитос (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Гвајабитос, Лос Аријетес (Акатлан де Хуарез), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Гвајабитос (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Гвајабитос, Лос Серитос (Јавалика де Гонзалез Гаљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Гвајабитос (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Гвајабитос (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Гвајабитос (Хохутла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Лос Гвајабитос (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Најарит у Мексику